Palica – broń biała
 Palica – szata liturgiczna w obrządku bizantyjskim